Климов, Борис Николаевич: Климов, Борис Николаевич (1932—2010) — российский учёный-физик, профессор.
 Климов, Борис Николаевич (1928—2011) — Герой Социалистического Труда.